Breitbrunn (Neder-Franken)
Breitbrunn am Chiemsee